Лу́стовка:

 Лустовка — село в Черниговской области (Украина).
 Лустовка — река в Ленинградской области, левый приток Тосны.
 Лустовка — железнодорожная станция Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги.
 Лустовка — ныне несуществующая деревня Тосненского района Ленинградской области.